Hålmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålmyrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Hålmyrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (4,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn